Сосна кримська — підвид європейської чорної сосни;
 Сосна кримська (ботанічна пам'ятка природи) — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, розташована у Липовецькому районі Вінницької області.